Эзе:
 Эзе, Лайош (1935—1984) — венгерский актёр театра и кино. Народный артист Венгерской Народной Республики.
 Эзе, Стивен (род. 1994) — нигерийский футболист, защитник.
 Эзе, Чидера (род. 1997) — нигерийский футболист, нападающий.
Топоним
 Эзе (приток Нете)
 Эзе (приток Хённе)

Часть топонима
 Эзе-сюр-Сен

См. также 
 Эз
 Эзи